Brasil
 Igreja de São Vicente (Mossoró)

Portugal
 Igreja de São Vicente (Abrantes)
 Igreja de São Vicente (Cuba)
 Igreja de São Vicente (São Vicente)
 Igreja de São Vicente (Sé e São Pedro)
 Igreja de São Vicente de Aljubarrota
 Igreja de São Vicente de Fora
 Igreja de São Vicente de Sousa

Desambiguações de templos